Перу́нович () — фамилия балканского происхождения. Известные носители:

 Перунович, Милосава (1900—1945) — черногорская ученица гимназии, участница партизанской борьбы против Австро-Венгрии во время Первой мировой войны.
 Перунович, Милош (род. 1984) — сербский шахматист, гроссмейстер (2004).
 Перунович, Миодраг (род. 1957) — югославский боксёр, чемпион Европы.